Babalawo o Baba Ifa (término propio de África Occidental que significa literalmente 'Padre de los secretos' en yoruba) es el título Yoruba que denota a los Sacerdotes de Orunmila u Orula. El Orisha de la sabiduría que opera a través del sistema adivinatorio de Ifá. Orunmila es conocedor del pasado, el presente y el futuro.

El Babalawo como sacerdote de Ifá, puede predecir el futuro y como manejarlo a través de su comunicación con Orunmila. Esto se hace consultando a Ifá a través de la cadena de adivinación llamada Opele, o semillas sagradas llamadas ikin sobre el tablero de adivinación de Ifá.

En la santería o religión Yoruba, el Babalawo, es reconocido como clérigo y actúa como tal en la comunidad. Un Awo es el consultor espiritual para los clientes y aquellos que deben ser asistidos para conocer a su Orisha tutelar e iniciarse en la tradición espiritual de los Orishas.

En el tradicionalismo existen mujeres sacerdotes de Ifá llamadas Iyaonifa, aunque esto no ocurre en la diáspora.

Los Babalawo deben mantener un entrenamiento en la memorización e interpretación de los 256 Odus (escrituras sagradas) y los numerosos versos de Ifá. Tradicionalmente, el Babalawo además tiene otras especialidades profesionales. Como por ejemplo, puede también ser un gran herborista, mientras otros se especializan en eliminar los problemas causados por los Ajogun. El Babalawo es entrenado en la determinación de los problemas y en la aplicación de soluciones seculares o espirituales para la resolución de los mismos. Su función primordial es asistir a las personas a encontrar, entender y a procesar la vida hasta que experimenten la sabiduría espiritual como una parte de las experiencias cotidianas.

El Babalawo debe ayudar a las personas a desarrollar disciplina y carácter que apoyen ese crecimiento espiritual. Esto es realizado a través de la identificación del destino espiritual del cliente, llamado Ori y desarrollar un camino espiritual que pueda ser utilizado como apoyo para cultivar y vivir ese destino.

Ya que el desarrollo espiritual de los demás está a cargo del Babalawo, este debe dedicarse a mejorar su propio conocimiento de la vida y convertirse en ejemplo para los demás. El Babalawo que no controla su propio comportamiento en los mayores estándares de moral, puede perder el favor de su comunidad Orisha y es juzgado de manera más dura que los demás.

El Babalawo, suele usar un mazo de orula amarillo y verde, y dos IDE de orula, esté sacerdote es el único que puede colocar un IDE de protección a uno de sus ahijados. Además de eso, los familiares más cercanos al Babalawo, pueden recibir doble IDE, ya sea Esposa, Hijos, Madre o Apetevi, al igual que los ahijados por comunión bautismal (Bautizo) en la religión católica, ya que forman parte del círculo familiar más cercano al babalawo.

Algunos Babalawo son iniciados como adolescentes mientras otros aprenden ya de adultos (en Nigeria se inician a la edad de 7 años y para la edad de 17 años ya pueden adivinar). El entrenamiento y años de dedicación a Ifá es la marca de los más instruidos y espiritualmente favorecidos. Es por esto que como promedio los iniciados de Ifá deben entrenar al menos una década antes de ser reconocidos como Babalawos completos y respetar siempre y regirse en el transcurso de su vida familiar y religiosa por los 16 mandamientos de Ifá.

Bibliografía 
 Charles Spencer King (Traducido por Gabriel Ernesto Arévalo Luna), IFA Y Los Orishas: La religión Antigua De La Naturaleza. ISBN 1-46102-898-1

Enlaces externos
Rencuentro con nuestras tradiciones africanas. Babalawo Ifatunwase-Oluwo & Ogboni
Resumen de lo que es la santería y sus contraste con la religión tradicional, calendario Yoruba,Babaláwo Fájàre (Cubano)
Babalawo Santería Bogotá 
La Santería Y El Babalawo 
Origen de la santería  
 Compendio del Oráculo de Ifa 

Títulos yoruba
Ocupaciones religiosas
Orisha
Mitología yoruba